Список серий американского телесериала «Гримм» в жанре фэнтези, драмы и детектива. Премьера состоялась 28 октября 2011 года.

Действие происходит в современном Портленде. Детектив Ник Бёркхардт из отдела убийств узнаёт, что является потомком группы охотников, известных как «Гриммы». Им дарована возможность видеть в людях «Существ» и они сражаются за то, чтобы сохранить человечество в безопасности от этих сверхъестественных сущностей. Узнав о своей судьбе, Ник взялся защищать каждую живую душу от них.

Обзор 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="3"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранг
! Зрители США(миллионы)
|-
 |style="background: #030;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Гримм»#Сезон 1 (2011–12)|1]]
 |22
 |28 октября 2011
 |18 мая 2012
 |89
 |6,36
|-
 |style="background: #191970;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Гримм»#Сезон 2 (2012–13)|2]]
 |22
 |13 августа 2012
 |21 мая 2013
 |60
 |7,06
|-
 |style="background: #5D0E76;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Гримм»#Сезон 3 (2013–14)|3]]
 |22
 |25 октября 2013
 |16 мая 2014
 |52
 |7,97
|-
 |style="background: #4E387E;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Гримм»#Сезон 4 (2014–15)|4]]
 |22
 |24 октября 2014
 |15 мая 2015
 |65
 |6,98
|-
 |style="background: #933905;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Гримм»#Сезон 5 (2015–16)|5]]
 |22
 |30 октября 2015 
 |20 мая 2016
 |76
 |5,97
|-
 |style="background: #00616C;"|
 |[[Список эпизодов телесериала «Гримм»#Сезон 6 (2017)|6]]
 |13
 |6 января 2017
 |31 марта 2017
 |70
 |6,07
|}

Список серий

Сезон 1 (2011–12)

Сезон 2 (2012–13)

Сезон 3 (2013–14)

Сезон 4 (2014–15)

Сезон 5 (2015–16)

Сезон 6 (2017)

Веб-эпизоды

День плохой причёски

Потепление

Любовь витает в воздухе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Список эпизодов телесериала «Гримм» на сайте TV.com
 Серии — Гримм вики

Гримм
Эпизоды